Cinzia – nome proprio di persona italiano femminile
 Cinzia – cantante italiana
 Cinzia – film del 1947 diretto da Robert Z. Leonard
 Cinzia – romanzo a fumetti di Leo Ortolani del 2019
 Cinzia/Due minuti ancora – singolo di Ricky Tamaca del 1977